District No. 48 School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 District No. 48 School (Dassel, Minnesota), NRHP-ID 96001612
 District No. 48 School (Delano, Minnesota), NRHP-ID 79001267